Büffelfisch steht für:

 Großmäuliger Büffelfisch
 Kleinmäuliger Büffelfisch
 Schwarzer Büffelfisch